Bošnjane est un toponyme qui peut désigner :
Bošnjane, une localité de Serbie située dans la municipalité de Paraćin, district de Pomoravlje ;
Bošnjane, un village de Serbie situé dans la municipalité de Rača, district de Šumadija ;
Bošnjane, une ville de Serbie située dans la municipalité de Varvarin, district de Rasina.